Кубок конфедераций 2009 — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из 6-ти конфедераций, входящих в состав ФИФА, который прошёл с 14 по 28 июня в ЮАР.

Матчи Группы A прошли с 14 по 20 июня 2009 года в городах Йоханнесбург, Блумфонтейн и Рустенбург. В состав группы вошли хозяева турнира сборная ЮАР, победитель чемпионата Европы 2008 сборная Испании, победитель Кубка Азии 2007 сборная Ирака и победитель Кубка наций ОФК 2008 сборная Новой Зеландии.

Положение команд

ЮАР — Ирак

Новая Зеландия — Испания

Испания — Ирак

ЮАР — Новая Зеландия

Ирак — Новая Зеландия

Испания — ЮАР

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех матчей

Кубок конфедераций 2009